Їжак — рід тварин із родини їжакових.
 Їжак — навхрест скріплені та обмотані колючим дротом колоди або рейки, що їх використовують проти ворожих танків і піхоти.
 Їжак (гурт) — львівсько-філадельфійський рок-гурт.
 Їжак (топологія) — приклад метризуємого простору в загальній топології.
 Їжак (золота монета) — золота пам'ятна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України.

 Їжак Василь Омелянович (1931–1994) — український хоровий диригент, педагог, композитор, аранжувальник, заслужений працівник культури України.
 Їжак Володимир Іванович (1857, Бережани — 1920) — український оперний і камерний співак (баритон).
 Їжак Євген або «Їжак» (1980)  — псевдо керманича етно-рок гурту «TaRuta».
 Їжак Микита (1800–1869) — український церковно-культурний діяч, священик.
 Їжак Микола (1886–1919) — священик, один із двох перших капеланів УСС.

Див. також 
 Їжачок (іграшка)
 Їжак Єжи (значення)
 Їжак Сонік

Українські прізвища